Didier Dubois (1957-), athlète français ;
 Didier Dubois (1967-), footballeur et entraîneur français.